Guillaume Dubois – francuski polityk z XVIII wieku
 Eugène Dubois – holenderski antropolog, odkrywca pitekantropa
 Jean Baptiste Dubois – polski i francuski przyrodnik
 Paul Dubois – francuski malarz i rzeźbiarz
 Stanisław Dubois – polski działacz socjalistyczny i publicysta
 Maciej Dubois – polski adwokat, syn Stanisława Dubois
 Jacek Dubois – polski adwokat, syn Macieja Dubois

Miejscowości w USA:
 Dubois – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Dubois – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Clark
 Dubois – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Fremont

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dubois (ang. Dubois County) – w stanie Indiana